Община Требине или Град Требине () —  община (город) на крайнем юге Республики Сербской с центром в собственно городе Требине.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины (Града Требине) составила 31 433 человека, из которых в городе Требине — 25 589 человек, по переписи 1991 года —  30 996 человек.

Этнический состав населения общины Биелина по переписи 1991 года:
 сербы — 21.349 (68,87 %);
 мусульмане — 5.571 (17,97 %);
 хорваты — 1.246 (4,01 %);
 югославы — 1.642 (5,29 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 1.188 (3,83 %).
Всего: 30.996 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входит 141 населённый пункт, в том числе город Требине.

Примечания

Литература 

Общины Республики Сербской